IOM steht als Abkürzung für:

 Institut für Oberflächenmodifizierung, siehe Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung
 Institute of Medicine der USA, seit 2015 umbenannt in National Academy of Medicine (NAM)
 International One Metre, Klassifizierung im Bereich des funkferngesteuerten Segelns
 Internationale Organisation für Migration, weltweite zwischenstaatliche Organisation
 Isle of Man, eine Insel in der Irischen See
 Flughafen Isle of Man (IATA-Code)
 Iupiter Optimus Maximus auf lateinischen Inschriften, siehe Jupiter (Mythologie)

Abkürzung